Circle Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Circle Butte (New Mexico)	
 Circle Butte (Oregon)